«Защитников Украины» (, , до 18.05.2016 года — «Площадь Восстания») — 23-я станция Харьковского метрополитена. Расположена на Алексеевской линии между станциями «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова». Находится под площадью Защитников Украины.

Описание 
Рядом со станцией располагаются Универмаг «Харьков», Конный рынок, ДК «ХЭМЗ», кинотеатр «Победа», действующая троллейбусная конечная «ДК ХЭМЗ» (м-т № 13 до конечной остановки "Парк «Зустрич») и закрытая троллейбусная конечная «Универмаг „Харьков“».

Станция односводчатого типа. Пущена в эксплуатацию 6 мая 1995 года. Это последняя станция такого типа в Харькове: в конце 1990-х годов опалубка использовавшаяся при строительстве всех предыдущих односводчатых станций Харькова пришла в негодность, а изготавливать новую оказалось экономически нецелесообразно.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Защитников Украины» на официальном сайте ГП Харьковский метрополитен

Станции Харьковского метрополитена
Алексеевская линия метрополитена
Односводчатые станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1995 году